Открытый чемпионат Германии по теннису среди женщин 2005 в парном разряде проводился в тридцать четвёртый раз. В основной сетке было 28 пар, 3 из которых получили wildcard от организаторов, а ещё одна прошли через квалификацию.

Пара Елена Лиховцева / Вера Звонарёва — победитель турнира.

Сеянные 
Четыре первые сеянные пары начинают турнир со второго круга.

  Надежда Петрова /  Меганн Шонесси (Четвертьфинал)
  Кара Блэк /  Лизель Хубер (Финал)
  'Елена Лиховцева /  Вера Звонарёва (Титул)
  Жанетт Гусарова /  Кончита Мартинес (Четвертьфинал)

<ol start="5">
 Даниэла Гантухова /  Ай Сугияма ''(Полуфинал)
 Анабель Медина Гарригес /  Динара Сафина ''(Второй раунд)
 Жисела Дулко /  Мария Венто-Кабчи ''(Полуфинал)
 Ивета Бенешова /  Тина Крижан ''(Первый раунд)

Ход турнира

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 

Открытый чемпионат Германии по теннису среди женщин 2005